Handball-Weltmeisterschaft 2015 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2015 in Katar
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Dänemark
 U-19-Handball-Weltmeisterschaft 2015 in Russland
 U-21-Handball-Weltmeisterschaft 2015 in Brasilien